Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул. оскільки у фіналі їх перемогли Кім Клейстерс і Ай Суґіяма 7–6(7–5), 2–6, 7–9.

Сіяні пари 

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (фінал)
  Кім Клейстерс /  Ай Суґіяма (чемпіонки)  Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Кара Блек /  Олена Лиховцева (півфінал)
  Єлена Докич /  Надія Петрова (3-тє коло)
  Світлана Кузнецова /  Мартіна Навратілова (3-тє коло)
  Петра Мандула /  Патріція Вартуш (3-тє коло)
  Лізель Губер /  Магдалена Малеєва ''(1-ше коло)

  Даніела Гантухова /  Чанда Рубін ''(півфінал)
  Кончіта Мартінес /  Меган Шонессі ''(1-ше коло) 
  Жанетта Гусарова /  Барбара Шетт ''(чвертьфінал)
  Наталі Деші /  Емілі Луа ''(чвертьфінал) 
  Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік ''(2-ге коло) 
  Асагое Сінобу /  Сміт Нана ''(2-ге коло) 
  Еммануель Гальярді /  Патті Шнідер ''(3-тє коло)
  Джанет Лі /  Вінне Пракуся ''(1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw
Order of play 
WTA official archive

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2003 у тенісі